Prataccio ima više značenja:
 Prataccio, Firenze
 Prataccio, Pistoia